Лас Љувијас има више значења:

 Лас Љувијас (Синталапа), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лас Љувијас (Окозокоаутла де Еспиноса), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лас Љувијас (Пихихијапан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лас Љувијас (Виља Комалтитлан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лас Љувијас (Виљафлорес), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику